A Coruña, La Coruña oder Coruña steht für:
 A Coruña, Stadt in Galicien, Spanien.
 Provinz A Coruña, Verwaltungseinheit in Galicien, Spanien.
 A Coruña (Comarca), Comarca in Galicien, Spanien.
 Coruña del Conde, Gemeinde in Galicien, Spanien.
 Deportivo La Coruña, ein spanischer Fußballverein aus A Coruña, Galicien.
 Deportivo La Coruña B, die zweite Mannschaft des Deportivo La Coruña.
 Schlacht bei La Coruña, Schlacht in A Coruña, Galicien, Spanien.
 Flughafen A Coruña, ein Verkehrsflughafen in Galicien, Spanien.
 Puerto de A Coruña, ein Seehafen am östlichen Stadtrand von A Coruña, Galicien, Spanien.